Legnano pode ser:
 Legnano, comuna italiana da Lombardia
 Batalha de Legnano
 A.C. Legnano, clube de futebol
 San Giorgio su Legnano, comuna italiana da Lombardia
 La battaglia di Legnano, ópera

Desambiguações de topônimos